Ахмедли (также Ахмедлы. ) — посёлок городского типа в административном подчинении Хатаинского района города Баку, Азербайджан.

Расположен в южной части Апшеронского полуострова.

Статус посёлка городского типа с 1936 года. В посёлке находятся станции Бакинского метрополитена «Ахмедли» и «Ази Асланов». Непосредственно к Ахмедлы примыкают посёлки (жилищные массивы) 8-й километр, Гюнешли и Ени Гюнешли.

История 
Название посёлок получил от старинного селения Ахмедли, упоминаемого ещё в источнике середины XIX века.

Согласно местному преданию Ахмедлы было основано двумя братьями-шахсевенами, одного из которых звали Махмуд, а другого Ахмед. Первоначально именовалось «Гулай-Махмуд» (укрепление, замок Махмуда). Затем  по прошествии времени название сменилось на Ахмедлы.

Исторически Ахмедли делился на восемь махалля: Иман-гулу, Назар, Даглы, Новрузлы, Джафарлиляр, Гарт, Каджарлы, Дагарлы. Они созданы выходцами из различных местностей Азербайджана.

Население 

По данным списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведениям камерального описания губернии с 1859 по 1864 гг., население деревни Ахмедлу или Кулам-Махмудъ Бакинского уезда считалось шахсевенами.

По сведениям 1873 года, опубликованным в изданном в 1879 году под редакцией Н. К. Зейдлица «Сборнике сведений о Кавказе», казённая деревня Ахмедлу (Кулам-Махмудъ) располагалась вблизи Бакинской бухты, состояла из 244 мужчин и 197 женщин, всего 80 дворов, народность жителей — «татары»-шииты (азербайджанцы-шииты).

Достопримечательности 

В Ахмедлы расположена Джума-мечеть, построенная в начале XX века. Также местной достопримечательностью является Бакинский радиозавод, который был основан в годы Второй мировой войны и где первоначально выпускались военные радиостанции, а затем был налажен выпуск бытовой радиотехники и телевизоров «Рекорд» (по данным на 2006 год состоит на балансе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики).

Экономика 

В конце XIX века сообщалось о незначительном разведении виноградников в селе Ахмедлы. В 1901 году меценатом Г. З. Тагиевым был построен текстильный комбинат. В советское время функционировали завод автомобильных запчастей, радиозавод и фабрика по выпуску тары.

Известные жители 
 Ильгар Мирзаев — полковник Вооружённых сил Азербайджанской Республики, Национальный Герой Азербайджана.

Литература

Ссылки 
 Баку Ахмедлы ул.Сараевская Ул.Таганрогская
 «Спальные» районы Баку: конец 1970-х – начало 1980-х (ФОТО)

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку